Egon Komorzynski ist der Name folgender Personen:

* Egon Komorzynski (Musikwissenschaftler) (Egon von Komorzynski; 1878–1963), österreichischer Musikwissenschaftler
 Egon Komorzynski (Ägyptologe) (Egon von Komorzynski-Oszczynski; 1910–1989), österreichischer Ägyptologe